Sebald ist ein deutscher Vorname.

Herkunft  und Bedeutung 
Sebald ist eine Variante des Namens Siegbald. Dieser ist ein zweigliedriger germanischer Name und aus den beiden Bestandteilen althochdeutsch sigu „Sieg“ und bald „kühn“ zusammengesetzt.

Verbreitung 
Erster bekannter Namensträger  war der Einsiedler Sebald im 8. Jahrhundert. Dieser wurde zum Stadtpatron von Nürnberg. Der Name war im Hochmittelalter dann vor allem in Franken verbreitet.
1575 konnte Johann Fischart übertreibend bemerken, die Nürnberger hießen alle Sebald.
Auch in den Niederlanden war der Name gebräuchlich.

Nach dem 18. Jahrhundert ist der Vorname weitgehend ausgestorben.

Im Spätmittelalter wurde Sebald als Patronym auch zum Familiennamen.

Vorname 

 Sebaldus von Nürnberg (möglicherweise 8. Jhd.), Einsiedler, Heiliger und Stadtpatron von Nürnberg
 Sebald Veyl (um 1479–1525), deutscher Drucker in Krakau
 Sebald Heyden (1499–1561) Kantor, Schulleiter und geistlicher Dichter
 Sebald Beham (1500–1550), Maler, Kupferstecher und Zeichner in Albrecht Dürers Werkstatt
 Sebald de Weert (1567–1603), niederländischer Seefahrer
 Sebald Justinus Brugmans (1763–1819), niederländischer Botaniker und Mediziner
 Sebald Rau (1724–1818), deutscher Orientalist und Theologe
 Sebald Rudolf Steinmetz (1862–1940), niederländischer Ethnologe und Soziologe
 Sebald Schwarz (1866–1934), deutscher Theologe

Weiterer Vorname 
 Johann Sebald Neusönner (um 1650–1708), kurfürstlicher Geheimsekretär zur Zeit des bayrischen Volksaufstandes
 Johann Sebald Baumeister (1775–1829), Miniaturmaler und Zeichner

Familienname 

 Alexander Sebald (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Amalie Sebald (1787–1846), deutsche Sängerin und Gesangslehrerin
 Hans Sebald (1929–2002), deutsch-amerikanischer Soziologe
 Josef Sebald (1905–1960), deutscher Politiker (SPD) 
 Maria Sebald (* 1977), deutsche Eishockeyspielerin, siehe Maria Smida
 Ole Kristian Sebald (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Oskar Sebald (1929–2017), deutscher Botaniker
 Peter Sebald (1934–2018), deutscher Neuzeithistoriker
 Rosmarie Waldrop (* 1935), deutschamerikanische Essayistin, Lyrikerin und Verlegerin, siehe Rosmarie Waldrop
 W. G. Sebald (Winfried Georg Maximilian Sebald; 1944–2001), deutscher Schriftsteller
 William J. Sebald (1901–1980), US-amerikanischer Marineoffizier und Diplomat

Siehe auch 
 Sebaldt
 Sebald (Nürnberg), St. Sebald, nördliche Stadtteil der Altstadt von Nürnberg und Name der Gemarkung 3450.
 W. G. Sebald Lecture

Quellenangaben 

Männlicher Vorname
Familienname